Great Parndon – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Little Parndon – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex